Čestmír Kožíšek (ur. 9 listopada 1991 w Jilemnicach) – czeski skoczek narciarski, reprezentant klubu LSK Lomnice nad Popelkou. Uczestnik mistrzostw świata (2019, 2021), wicemistrz zimowej uniwersjady (2017), olimpijczyk (2018 i 2022).

Przebieg kariery 
W oficjalnych zawodach międzynarodowych organizowanych przez FIS zadebiutował 14 stycznia 2006 podczas zawodów FIS Cup w Harrachovie, w których zajął 29. miejsce.

Kilkukrotnie stawał na podium zawodów FIS Cup, a dwukrotnie – w 2010 w Harrachovie i w 2012 w Wiśle na jego najwyższym stopniu. Pięciokrotnie stał na podium Pucharu Kontynentalnego – dwukrotnie w zimowych i trzykrotnie w letnich edycjach tego cyklu.

W Pucharze Świata zadebiutował 24 stycznia 2009 w Whistler, zajmując 43. miejsce. Pierwsze punkty w zawodach indywidualnych wywalczył 26 stycznia 2013 w Vikersund, plasując się na 23. miejscu. Jego najlepszym indywidualnym rezultatem było 13. miejsce, które osiągnął dwukrotnie – w lutym 2013 roku w Harrachovie i w styczniu 2018 roku w Tauplitz. Drużynowo natomiast najlepszy wynik osiągnął w marcu 2013 roku w Planicy, zajmując piąte miejsce.

W lutym 2017 roku został srebrnym medalistą zimowej uniwersjady w Ałmaty w konkursie drużyn mieszanych. Wraz z Kožíškiem w pierwszym czeskim zespole wystąpiła Marta Křepelková.

W lutym 2018 roku po raz pierwszy w karierze wystąpił na zimowych igrzyskach olimpijskich. W Pjongczangu zajął 28. miejsce w indywidualnych zawodach na skoczni dużej i 10. miejsce w konkursie drużynowym. Na skoczni normalnej odpadł w kwalifikacjach.

W lutym 2022 po raz drugi i zarazem ostatni wystartował na zimowych igrzyskach olimpijskich – indywidualnie zajął 29. miejsce na skoczni normalnej oraz 42. na skoczni dużej – drużynowo natomiast 7. lokatę w mikście oraz 9. w konkursie drużynowym mężczyzn. Na arenie międzynarodowej po raz ostatni wystartował 24 marca 2022 podczas kwalifikacji do konkursu Pucharu Świata w Planicy. W maju 2022 zakończył karierę.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Č. Kožíška na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Č. Kožíška na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Starty Č. Kožíška na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Č. Kožíška na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Č. Kožíška na uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Six

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej LGP

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Czescy skoczkowie narciarscy
Czescy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2017
Ludzie urodzeni w Jilemnicach
Urodzeni w 1991